Сезон 2014 Российской Серии Кольцевых Гонок (РСКГ) стал первым сезоном Чемпионата и Кубка России, проводимым именно под этим названием и 22-м сезоном розыгрыша Чемпионата России по кольцевым автомобильным гонкам вообще. РСКГ заменила проводимую в 2012-2013 годах гоночную серию RRC.

Изменение названия гоночной серии было связано и со сменой промоутера чемпионата России. Им стал вице-чемпион прошлого сезона в классе «Туринг» и владелец трассы Смоленское кольцо Олег Петриков.

В рамках РСКГ 2014 проводились соревнования в четырёх классах: Туринг, Суперпродакшн, Туринг-лайт и Национальный. По ходу каждого из этапов участники классов Туринг и Суперпродакшн выступали в едином заезде «Объединённый 2000», участники классов Туринг-Лайт и Суперпродакшн выступали в едином заезде «Объединённый 1600». Кроме того, среди гонщиков, выступавших в классе Суперпродакшн на автомобилях Лада Гранта разыгрывался Кубок Lada Granta. Однако, только Лев Толкачёв и Александр Тупицын провели полный сезон на кубковых «Грантах». В итоге победителем Кубка стал Лев Толкачёв. В качестве гонки поддержки на этапах №5 и №7 присутствовал класс Legends, на этапах №3 и №6 – Формула-Россия, а этап на Moscow Raceway прошёл совместно с чемпионатом мира по турингу WTCC.

В классе «Туринг-Лайт» появился новый автомобиль Kia Rio, подготовленный командой ПСМ-Team80. В классе «Национальный» дебютировали Volkswagen Polo команды B-Tuning при поддержке «Академии Ралли», а также Renault Sandero Евгения Мейтеса. После многих лет отсутствия, в чемпионат страны вернулся ВАЗ 2101 под управлением Михаила Засадыча. Антон Захаров и Татьяна Елисеева приняли участие в классе «Национальный» за рулём Volkswagen Polo. На двух последних этапах в классе «Туринг-Лайт» дебютировал Peugeot 208, которым управляли братья Грязины - Василий и Николай. Скандальным оказался дебют уже по ходу сезона Subaru BRZ, которую известная в раллийном мире команда «Успенский Ралли Техника» подготовила для класса «Суперпродакшн», но судьи определили новинку в более мощный класс «Туринг».

Чемпионом самого сильного класса «Туринг» второй раз подряд стал  на BMW 320Si, подготовленном командой A.M.G. Motorsport, сильнейшим в классе «Суперпродакшн» по итогам сезона стал Андрей Масленников на Honda Civic команды «Подмосковье Моторспорт». Победителем зачёта «Туринг-Лайт» стал Борис Шульмейстер, выступая на Ford Fiesta команды Sports Racing Technologies, в самом массовом классе «Национальный» первенствовал Владимир Шешенин на Lada Kalina.

Во всех классах использовались шины компании Yokohama.

Команды и пилоты 
 Цветом выделены гонщики, разыгрыввющие между собой Кубок Lada Granta в этом сезоне.

Результаты гонок 

Сезон состоял из восьми этапов, гонки прошли на пяти трассах, причём впервые этап Чемпионата России прошёл на трассе Сочи Автодром. Этот же этап стал и первым официальным соревнованием для самой трассы, которая через месяц после этапа РСКГ приняла дебютный Гран-при России Формулы 1. В первоначальном проекте календаря, опубликованном 19 марта предполагалось, что 7-й этап пройдёт на Нижегородском кольце с 5 по 7 сентября, а финал сезона состоится на Сочи Автодроме с 26 по 28 сентября.

Итоги сезона

Личный зачёт 
 Цветом выделены гонщики, разыгрывающие между собой Кубок Lada Granta в этом сезоне.

Командный зачёт 

В таблице показано количество очков, набранных представителями команды за гонку.

Отчёт

Первый этап 
Первый этап сезона 2014 прошёл на Смоленском кольце с 23 по 25 мая. В квалификации  завоевал поул в классе «Туринг», в классе «Суперпродакшн» лучшее время показал Андрей Масленников. В классе «Туринг-Лайт» лидировал Николай Грязин, а в «Национальном» - Владимир Шешенин. При этом два участника «Туринг-Лайта» были вынуждены стартовать с последнего ряда, причём оба выступали на автомобиле, дебютировавшем в соревнованиях – Volkswagen Polo. Андрей Севастьянов не проехал ни единого круга из-за неготовности автомобиля, а Сергей Касаткин был дисквалифицирован так как его машина оказалась легче необходимой массы.

В заезде «Объединённый 1600» в первой гонке, продолжительностью 15 кругов, сразу после старта сгорел двигатель Volkswagen Polo Сергея Касаткина и на трассе появился автомобиль безопасности. После рестарта , Грязин и Шульмейстер начали борьбу за лидерство в заезде, во второй половине гонки к ним присоединился Андрей Севастьянов, прорвавшийся с конца пелотона, но за 4 круга до финиша он был вынужден сойти. В борьбу за лидерство включился Александр Сальников, но он финишировал лишь вторым, а гонку выиграл обладатель поула Николай Грязин. В классе «Национальный» борьба шла почти на всех этажах, первыми финишировали Шешенин, Агошков и Гольцова, но после гонки ко времени Романа Агошкова были добавлены 40 штрафных секунд, и он переместился на 9-е место в своём классе. Также после гонки был дисквалифицирован Михаил Засадыч на ВАЗ 2101, который сумел довести автомобиль до финиша, пусть и с отставанием в один круг.

Во второй гонке заезда «Объединённый 2000» обладатель поула первой гонки Михаил Грачёв на BMW, который из-за правила реверсивного старта (когда шестёрка лучших гонщиков по итогам первой гонки «переворачивается», то есть первый стартует шестым и так далее) стартовал шестым, быстро вырвался на первое место в гонке, прорывался из конца стартового поля и гонщик «Лады» Алексей Дудукало. Именно эти два гонщика финишировали первыми. Борьба за третье место была ожесточённой, но после ошибок из неё выбыли Михаил Степанов и Роман Голиков, а на подиум поднялся Артём Кабаков на БМВ. В классе «Суперпродакшн» Станислав Минский на «Сеате» допустил фальстарт и был оштрафован проездом по пит-лейн, из-за чего выбыл из борьбы за высокие места. Андрей Юшин неудачно стартовал, но в течение заезда сумел вернуть лидерство и приехал к финишу первым.

Во второй гонке заезда «Объединённый 1600» на первом круге в результате ошибки дебютанта Максима Белоцкого произошёл завал, в котором шансы продолжить соревнования потеряли Сергей Касаткин, Александр Сальников, Альберт Гайнуллин и Роман Агошков. После того как машина безопасности ушла с трассы, борьба продолжилась. После столкновения с Сергеем Коронатовым, получил повреждения Seat Ibiza Владимира Череваня. В классе «Туринг-Лайт» Борис Шульмейстер упустил лидерство и пропустил вперёд Николая Грязина, в классе «Национальный» первыми финишировали соответственно Шешенин, Гольцова и Юдицкий.

Второй этап 
На втором этапе состоялось возвращение в класс «Туринг» Лады Приоры S2000 команды ПСМ-Team80 под управлением Сергея Нуждина. Владимир Кубасов сменил ВАЗ 2107 класса «Национальный» на Ford Fiesta класса «Туринг-Лайт». В «Суперпродакшне» за рулём Лады Гранты выступил действующий чемпион Кубка Лады Гранты и участник  Никита Мисюля, который в эти выходные одновременно с РСКГ выступает и в Чемпионате мира по турингу WTCC. Андрей Артюшин, Евгений Каретников, Виталий Ларионов и Ильдар Рахматуллин также первый раз в этом сезоне приняли участие в Чемпионате России. Впервые была организована прямая видеотрансляция заезда Чемпионата России в сети Интернет.

Квалификацию «Туринга» вновь без труда выиграл Михаил Грачёв, в «Суперпродакшне» поул взял гонщик Лады Сергей Рябов, в «Туринг-Лайте» под дождём впереди оказались участники на новых для российского кузовного чемпионата машинах – Андрей Севастьянов на Volkswagen Polo и Ильдар Рахматуллин на Renault Twingo. Пропустивший этап в Смоленске Дмитрий Брагин сразу взял поул в «Национальном», Роман Агошков не квалифицировался из-за проблем с мотором.

В первой гонке «Объединённого 2000» Михаил Грачёв уверенно победил, лидировав от старта до финиша. Сергей Нуждин на «Приоре» финишировал шестым, а значит, обеспечил себе первое место на старте второй гонки. В классе «Суперпродакшн» все три ступени пьедестала заняли гонщики «Лады» - Сергей Рябов, Никита Мисюля и Лев Толкачёв.

В первой гонке заезда «Объединённый 1600» на старте много позиций отыграл Владимир Черевань на Seat Ibiza, и на этот раз обошлось без фальстарта, но затем его прошли Грязин и Шульмейстер, но Василий Грязин совершил обгон не по правилам, за что после гонки получил штраф. Александр Сальников на Kia Rio по ходу гонки отыгрывал позиции, но сошёл из-за технических проблем. Андрей Севастьянов уверенно выиграл с поула, а вот стартовавший вторым Рахматуллин провалил гонку и финишировал лишь медьмым, на подиум поднялись бы гонщики на Ford Fiesta Борис Шульмейстер и Николай Грязин, но так как Грязин получил штраф, он поменялся местами с Владимиром Череванем. Гонку класса «Национальный» уверенно выиграл Дмитрий Брагин, на подиум поднялись Владимир Шешенин и Егор Санин, а вот Андрей Масленников, квалифицировавшийся третьим на Volkswagen Polo, в гонке терял позиции, а после столкновения с Натальей Гольцовой едва не сошёл, финишировав в итоге восьмым в классе.

Во второй гонке «Объединённого 2000» не принял участие Никита Мисюля, решив сконцентрироваться на выступлении в WTCC. На первом круге Павел Яшин столкнулся с Михаилом Степаном, в результате Honda Civic первого несколько раз перевернулась. В это время сталкиваются Сергей Рябов, Андрей Савицкий и Андрей Николаев, первые двое также сходят. После рестарта Алексей Дудукало вышел в лидеры, обогнав Артёма Кабакова, и выиграл гонку. Артём Кабаков затем пропустил вперёд ещё Михаила Грачёва и Романа Голикова. В «Суперпродакшне» лучше всех выступили Андрей Масленников и Владимир Стрельченко на «Сивиках».

В заключительном заезде «Объединённого 1600» на поуле вместо не стартовавшего Евгения Каретникова оказался Ильдар Рахматуллин. Но в лидеры сразу вырвался Андрей Севастьянов, его стал преследовать Владимир Черевань, Рахматуллин финишировал лишь восьмым. В «Национальном» преимущество имел Дмитрий Брагин, за ним финишировали Роман Агошков и Егор Санин.

Третий этап 
Спустя 17 лет отсутствия, в российский туринг возвращается марка «Субару» с новой моделью BRZ, подготовленной компанией «Успенский Ралли Техника» для класса «Суперпродакшн», но из-за несоответствия техническому регламенту, отправленной организаторами в более прогрессивный «Туринг». Управлял автомобилем Максим Чернёв.

В первом повороте первой гонки «Объединённого 2000» произошло столкновение с участием Олега Чеботарёва, Андрея Артюшина и Андрея Николаева, в результате которого все они сошли. «Субару» Чернёва по ходу дистанции «потеряло» глушитель и судьи сняли дебютанта соревнований с гонки. Победу одержал Михаил Грачёв. В «Суперпродакшне» победил Андрей Юшин.

В первом заезде «Объединённого 1600» Андрей Севастьянов не смог реализовать первую стартовую позицию и пустил вперёд Череваня, Шульмейстера, Мельникова и Рахматуллина, затем начал отыгрывать позиции, но сошёл после столкновения с Мельниковым. Владимир Черевань на «Сеате» выиграл гонку, Николай Грязин стал вторым. В «Национальном» победу одержал Роман Агошков.

Во второй гонке «Объединённого 2000» лидеры опять пострадали после столкновения на первом круге: сошли Голиков и Кабаков. После рестарта произошло столкновение Яшина, Толкачёва и Николаева, в результате Яшин гонку продолжить не смог. Алексей Дудукало выиграл гонку, следом финишировал стартовавший шестым лидер чемпионата Михаил Грачёв, затем Павел Кальманович. В «Суперпродакшне» победу одержал Владислав Незванкин.

Вторая гонка «Объединённого 1600» прошла под проливным дождём и фактически состояла всего из двух боевых кругов. Старт был дан с ходу за машиной безопасности. Победу в «Туринг-Лайте» одержал стартовавший первым Виталий Ларионов, в «Национальном» - Артур Егоров.

Четвёртый этап 

На четвёртом этапе гонщики Чемпионата страны впервые в сезоне приехали в Татарстан, где автоспорт активно развивался, что вызвало приток местных гонщиков, в том числе изначально было объявлено и об участии Президента Республики Рустама Минниханова на автомобиле SEAT Leon, но в итоге ни он, ни другие гонщики на Seat Leon, который в этом году уступает в скорости и BMW и «Ладам», на этап не прибыли.

В квалификации класса «Туринг» Михаил Грачов впервые в сезоне не смог завоевать поул, оказавшись на 0,009 секунды медленнее своего партнёра по команде Артёма Кабакова. Андрей Масленников оказался быстрее всех в «Суперпродакшне», Андрей Севастьянов вновь взял поул в «Туринг-лайте», а в «Национальном» первенствовал Роман Агошков, при этом Ильдар Гареев не прошёл квалификацию по правилу 107%, а включённый в заявку Кирилл Лавров не участвовал в квалификации.

В первой гонке «Объединённого 2000» некоторые гонщики ошибались на скользком участке трассы, в результате Павел Кальманович и Роман Голиков остались в гравийной ловушке Казань-Ринга, а Дудукало и Чернёв потеряли немало времени, пока из неё не выбрались. Лидер чемпионата Михаил Грачёв в гонке опередил Артёма Кабакова и финишировал первым, в «Суперпродакшне» победу праздновал Андрей Масленников.

Уже на стартовой прямой первого заезда младшего класса сошли три лучших пилота по итогам квалификации: Сальников, Рахматуллин и Севастьянов, а также в аварии пострадал гонщик «Национального» Александр Масленников. Лидерство захватил Дмитрий Калужский, пока его не обогнал Владимир Черевань, а затем Калужский и вовсе опустился на шестое место, освободив подиум Николаю Грязеву и Владиславу Кубасову. Ожесточённую борьбу за лидерство в «Национальном» выиграл Роман Агошков, доказав высокий квалификационный темп.

Во второй гонке двухлитрового класса из борьбы сразу выбыли обе «Лады», а Артём Кабаков сумел отбить все атаки Михаила Грачёва и выиграл заезд, в «Суперпродакшне» вновь выиграл Андрей Масленников.

Первым клетчатый флаг в гонке «Объединённого 1600» увидел Виталий Ларионов, но после штрафа москвич опустился на 11-е место в общем зачёте, а лучшими стали Шульмейстер, Черевань и Калужский, в «Национальном» лучше других выступили Агошков, Шешенин и Брагин.

Пятый этап 

Второй казанский этап стал самым массовым этапом РСКГ 2014 – участие приняли 57 гонщиков.

В квалификации «Туринга» Михаил Грачёв, чей автомобиль судьи догрузили лишним балластом, чтобы уравнять шансы участников, вновь показал лишь второе время, а место на поуле занял пилот «Лады» Дудукало. Андрей Масленников стал быстрейшим в «Суперпродакшне». Ильдар Рахматуллин и Василий Кораблёв оказались быстрее всех в «Туринг-лайте» и «Национальном» соответственно.

Старт первой гонки «Объединённого 2000» затянулся, так как машина безопасности перед стартом вылетела с мокрой трассы и застряла в гравийной ловушке. Старт выиграл Роман Голиков, но сохранить лидирующую позицию надолго ему не удалось – сначала его прошли Дудукало и Грачёв, а затем БМВ Голикова развернуло после контакта с «Ладой» Павла Кальмановича. Сам Кальманович недолго продержался на трассе и вылетел со скользкой трассы вместе с «Ладами» младшего класса Тупицына и Распутина. В итоге Дудукало привёз свою «Гранту» на высшую ступень пьедестала, за ним финишировал Грачёв, а Олег Чеботарёв замкнул тройку призёров «Туринга», в «Суперпродакшне» лучше всех оказались Масленников, Рябов и Незванкин. Во время гонки сошёл пилот «Хонды» класса «Суперпродакшн» Павел Яшин. Пытаясь эвакуировать с трассы остановившийся автомобиль, сотрудники автодрома повредили «Сивик», ударив его об ограждение трассы. В результате Павел Яшин не смог принять участие во второй гонке категории «Суперпродакшн».

Следом на частично высохшую трассу выехали представители 1600-кубового класса, перед которыми встал вопрос выбора «сухих» или «дождевых» шин. Грязин и Шульмейстер выбрали «сухой» вариант и были быстрее остальных во второй части гонки, Грязин смог отыграть несколько позиций по сравнению со стартовой, финишировав вторым, претендуя и на победу, но получил штраф за контакт при обгоне Севастьянова и переместился на восьмую позицию в итоговом протоколе, а Шульмейстер смог финишировать шестым, несмотря на разворот в середине гонки. Дмитрий Брагин оказался лучше других в «Национальном», следом финишировали Агошков и Шигабутдинов.

Во втором двухлитровом заезде начало гонки блестяще провёл Артур Егоров, который лидировал до тех пор, пока на трассу из-за вылета Кирилла Распутина не выехала машина безопасности. После возобнавления активной стадии гонки, Егорова прошли сразу Дудукало, Грачёв и Голиков, а затем Михаил Степанов выбил Егорова с трассы и из гонки. Ну а пилоты «Лады» смогли реализовать преимущество переднеприводной «Гранты» перед заднеприводными БМВ на извилистой казанской трассе и финишишировали впереди: Дудукало – первый, Кальманович – второй. В «Суперпродакшне» Андрей Масленников на «Хонде» поднялся на высшую ступень подиума.

В заключительной гонке «Объединённого 1600» победитель утренней гонки Ильдар Рахматуллин попал в аварию в первом же повороте, повредив автомобиль, лидерство же захватил Борис Шульмейстер на «Форд Фиеста», но к концу гонки он пропустил Андрея Севастьянова и Виталия Ларионова, но Севастьянов получил штраф за обгоны под жёлтыми флагами, а на подиум поднялся Владимир Черевань. В «Национальном» свою первую победу в Чемпионате России мог одержать местный гонщик Василий Кораблёв, финишировавший первым, но после гонки решением судей он был дисквалифицирован, а победа досталась Дмитрию Брагину.

Шестой этап 

Состав команды B-Tuning пополнил брат Николая Грязина Василий, который выступил на новом для серии автомобиле Peugeot 208, а в классе «Национальный» появился автомобиль «Kia Rio» под управлением Родиона Шушакова.

В квалификации «Туринга» лучше всех оказалась тройка на БМВ: Грачёв, Кабаков и Голиков, Андрей Юшин оказался самым быстрым в «Суперпродакшне». В классе «Туринг-лайт» первое место на старте завоевал Андрей Севастьянов, но всего 0,03 секунды ему проиграл дебютант Чемпионата на абсолютно новой машине «Пежо» Василий Грязин, сразу за ним будет квалифицировался брат Николай Грязин на «Фиесте», но как оказалось после проверки телеметрии, мотор автомобиля Василия Грязина в ходе квалификации несколько раз раскручивался до оборотов выше разрешённых 8000 в минуту, и москвич переместился с первой строчки стартового поля на последнюю. В «Национальном» лучшее время показал Роман Агошков, а квалифицировавшийся вторым Шешенин также был оштрафован за игнорирование жёлтых флагов и переместился на 20-е место в протоколе квалификации. На второе место переместилась Наталья Гольцова.

Павел Кальманович не смог стартовать в первом заезде «Объединённого 2000», а его напарник по «Ладе» Дудукало сошёл на первом круге. Гонку выиграл Михаил Грачёв, за ним финишировал Роман Голиков. «Суперпродакшн» выиграл стартовавший первым Юшин, за ним к финишу приехал Лев Толкачёв, а лидер класса Андрей Масленников попал в аварию и сошёл. Во второй гонке Грачёв вновь выиграл. стартовав при этом с шестой позиции, а начавший гонку с поула Андрей Савицкий сошёл. В «Суперпродакшне» Льву Толкачёву удалось одержать победу, а сошедший в первой гонке Масленников с предпоследней позиции прорвался на вторую.

В 1600-кубовом классе ни один из новых автомобилей (Kia Rio Шушакова и Peugeot 208 Василия Грязина) не смог финишировать ни в одной гонке. В «Туринг-Лайте» Андрей Севастьянов выиграл обе гонки, а в «Национальном» сутра первым финишировал Роман Агошков, а во второй гонке – Владимир Шешенин.

Седьмой этап 
Седьмой этап, прошедший 13-14 сентября 2014 года стал тестовым соревнованием для нового Автодрома Сочи и по настоянию организаторов (владельцев трассы), прошёл без зрителей. Трасса имела непривычную для российского кузовного чемпионата конфигурацию с двумя длинными прямыми и затяжным скоростным поворотом, из-за чего у гонщиков РСКГ за один этап сгорело 19 двигателей. После этого этапа начались разговоры о снятии запрета на изменение передаточных чисел трансмиссии (из-за чего моторы на прямых рано встают на ограничитель оборотов и едут на пределе своих возможностей) и о введении сухого картера в младших классах (что выглядит маловероятно ввиду высоких финансовых затрат), чтобы масло в затяжном третьем повороте не оттекало под действием центробежных сил к краям картера, тем самым ухудшая смазку.

Тренировочные заезды в четверг прошли под серьёзным дождём, из-за чего Лев Толкачёв, Павел Яшин, Владимир Удалёнков и Артём Артюшин попали в аварию, причём Удалёнков, который в этом сезоне РСКГ участвовал в единственном сочинском этапе, получил компрессионный перелом позвонка, перевернувшись после заезда на высокий поребрик.

В итоговую заявку Удалёнков включён не был, зато в соревнованиях участие принял действующий чемпион Европы по  Тимур Тимерзянов и гонщик европейского туринга Михаил Малеев.

Михаил Грачёв выиграл квалификацию к первому двухлитровому заезду, следом на стартовой решётке расположились «Лады» Дудукало и Кальмановича, протокол «Суперпродакшна» возглавил Андрей Масленников. Братья Грязины на сочинском этапе поменялись машинами и это принеслу удачу Николаю, который на Peugeot 208 выиграл поул, на секунду медленнее квалифицировался Севастьянов. Василий Грязин на «Фиесте» показал пятый результат. Роман Агошков был быстрее всех в классе «Национальный», следом квалифицировались Дмитрий Брагин и Наталья Гольцова.

Михаил Грачёв выиграл первую гонку в истории Сочи Автодрома, вторым финишировал Дудукало, замкнул подиум гонщик БМВ Артём Кабаков, которому удалось по ходу гонки пройти вторую «Гранту» под управлением Павла Кальмановича. Грачёв при этом досрочно стал Чемпионом России в классе «Туринг». Андрей Масленников на «Хонде» стал победителем гонки в зачёте «Суперпродакшн», на подиум также приехали Сергей Рябов и Тимур Тимерзянов (оба на «Грантах»).

Борьба за лидерство в «Туринг-лайте» шла на протяжении всей гонки, порой гонщики на одной длинной прямой Сочи Автодрома успевали дважды сменить позиции, в итоге на последнем круге лишь благодаря телеметрии удалось определить победителя заезда – Ильдар Рахматуллин выиграл у Николая Грязина 0,005 секунды. На подиум попал и второй Грязин – Василий. В «Национальном» тройка лидеров по итогам первой гонки выглядит так: Брагин, Агошков, Санин.

Вторая гонка 1600-кубового класса также прошла в условиях ожесточённой борьбы, в результате которой финишный флаг не увидели Лев Юдицкий, повредивший свою «Калину» в борьбе с Максимом Симоновым и Руслан Медведев, который в результате столкновения с «Поло» Антона Захарова на большой скорости врезался в стену и серьёзно разбил свой автомобиль. Спустя три круга в режиме жёлтых флагов гонка была возобновлена и жёсткая борьба продолжилась, в результате в отбойнике оказалась «Калина» Николая Черванёва. Борьба за победу вновь завязалась между Ильдаром Рахматуллиным и Николаем Грязиным, именно в таком порядке они и финишировали, на этот раз с разницей 0,175 секунды, вплотную за ними, всего в 0,2 секунды от Грязина финишировал Андрей Севастьянов. Тройка призёров «Национального» осталась та же, правда гонщики расположились в другом порядке – Агошков, Брагин и Санин.

Михаил Грачёв, ещё в первой гонке гарантировавший себе чемпионский титул, вновь ярко провёл гонку и уже на стартовой прямой вышел в лидеры с шестой стартовой позиции, вторым стал Артём Кабаков, а Дудукало, который провалил старт и прорывался почти с самого конца пелотона до третьей позиции. Максим Чернёв на «Субару», которого перед началом этапа судьи определили в класс «Суперпродакшн», изначально был объявлен победителем своего зачёта, но после гонки судьи пересмотрели своё решение и вновь отправили «Субару» в зачёт «Туринга», в итоге Чернёв занял лишь девятое место, а Андрей Масленников был объявлен победителем «Суперпродакшна», причём не только конкретной гонки, но и обладателем Кубка России в этом классе. Таким образом, после сочинского этапа стали известны оба победителя общего зачёта в двухлитровых классах.

Восьмой этап 

На заключительном этапе РСКГ 2014 предстояло определить обладателей титула Чемпиона России в классе «Туринг-лайт» (на это звание претендовали Николай Грязин, Борис Шульмейстер и Владимир Черевань) и обладателя Кубка России в «Национальном» (за него боролись Владимир Шешенин и Егор Санин).

Николай Грязин, один из претендентов на чемпионство в «Туринг-Лайте» взял поул, опередив Андрея Севастьянова. Шульмейстер квалифицировался шестым, а Черевань – четвёртым. В «Национальным» лучшее время показал Василий Кораблёв, Владимир Шешенин квалифицировался сразу за ним, а Егор Санин – лишь пятым в своём классе.

В первой гонке двухлитрового класса обладатель поула и новый чемпион Грачёв пропустил вперёд сразу обе «Лады» уже на старте. Первая тройка на финише выглядела так: Дудукало, Кальманович и Грачёв. В «Суперпродакшне» на подиум попали Толкачёв, Шалунов и Белоголов. Зато во второй гонке чемпионы сезона сумели поставить жирную точку и финишировали первыми.

В первом заезде «Объединённого 1600» Владимир Шешенин выиграл в «Национальном» классе и укрепил своё лидерство в борьбе за Кубок России. В «Туринг-Лайте» интрига сохранилась до последней гонки – в первом заезде победу одержал Николай Грязин. Севастьянов сохранил второе место, стартовавший третьим Калужский потерял несколько позиций и финишировал шестым, а «бронзу» завоевал Василий Грязин, стартовавший пятым. Один из претендентов на титул – Владимир Черевань – в середине гонки столкнулся с «Фиестой» Василия Кричевского и встал на обочине со сломанной подвеской, что стало причиной появления машины безопасности. К слову, Кричевский гонку продолжил и финишировал восьмым. Борис Шульмейстер финишировал пятым и сохранил шансы на чемпионство, отставая от своего партнёра по команде Николая Грязина на 67 очков учитывая, что максимально за гонку можно набрать 100. Таким образом, для победы в Чемпионате, Грязину нужно было приехать выше пятнадцатого места в воскресной гонке, причём участие принимали лишь 13 автомобилей «Туринг-Лайта», остальные участники выступали на более слабых автомобилях «Национального». Владимир Черевань шансы на титул потерял, но гарантировал себе третье место по итогам сезона.

Второй заезд «Объединённого 1600» складывался довольно драматично. Со старта лидерство захватили гонщики на «Поло» - Калужский, за ним Севастьянов. Но в середине гонки Николай Грязин, который из-за реверсивного старта начал гонку с шестой позиции, обогнал их обоих и выиграл гонку с преимуществом в две секунды над соперниками. Шульмейстер даже не попал на подиум и увидел клетчатый флаг четвёртым. Однако судьи проверили «Пежо» победителя Николая Грязина на соответствие правилам и выяснили, что установленная на автомобиле главная пара трансмиссии не отвечает техническому регламенту и гонщик, которого уже объявили Чемпионом России, был дисквалифицирован, в итоге титул перешёл в руки Бориса Шульмейстера.

В «Национальном» до последнего круга лидировал Егор Санин, но из-за проблем с автомобилем, он сошёл с дистанции за круг до финиша и в лидеры вышел Владимир Шешенин. который при таком раскладе становился обладателем Кубка России в «Национальном» классе. Но уже в самом конце гонке Шешенин пропустил вперёд Василия Кораблёва, позволив казанцу одержать свою первую победу в сезоне, но всё равно Шешенин стал победителем личного зачёта в своей категории.

Ссылки 
 Статистика сезона 2014 на официальном сайте серии
 Официальный канал РСКГ в You Tube
 Результаты на сайте РАФ

2014 год в автоспорте
Сезоны РСКГ
Чемпионаты России в 2014 году